Мисс Беларусь, Мисс Белоруссия () — национальный конкурс личности. Проводится в Белоруссии начиная с 1998 раз в два года.

Финалистки принимают участие в конкурсах Мисс Европа, Мисс Супранешнл, Мисс Интернешнл, победительница — в конкурсе Мисс Мира.

Организаторами Национального конкурса красоты являются Министерство культуры Республики Беларусь, телеканал ОНТ и Национальная школа красоты.

Победительницы

См. также 
 Мисс Россия

Примечания